Konstytucja elastyczna (inaczej: konstytucja giętka) – ustawa zasadnicza, której stopień trudności zmiany jest taki sam, jak w przypadku zwykłych ustaw. Sztywność konstytucji należy rozpatrywać w danym kontekście - np. zmiana Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymagała większości 2/3 głosów w Sejmie, ale w praktyce - z uwagi na ówczesny układ sił - była wielokrotnie nowelizowana.

Przypisy 

Elastyczna